Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2012 года  прошёл в городе Ла-Рош-сюр-Йон с по 11 по 18 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

 — Арно Кордье

 — Жиль Дельмот

 — Оскар Лоньон

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB
 http://www.ffjd.fr/CP/C_Serie.php?Id=3432 турнирная таблица 72 ° championnat de France.

Спорт во Франции в 2012 году
2012 год в шашках
Спорт в Ла-Рош-сюр-Йоне